Guaymallén (departement), departement in provincie Mendoza, Argentinië
Guaymallén (plaats), plaats in gelijknamige departement in provincie Mendoza, Argentinië